Вале́рия Русла́новна (Ле́ра) Яске́вич (; ) — белорусская певица, видеоблогер, участница украинского шоу «Х-фактор. 8 сезон».

Биография 
Родом из Богушевска Витебской области. Училась в БГУКИ, однако прервала обучение ради сольной карьеры. Youtube-канал завела в 2012 году, заполняя его каверами на различные песни. На январь 2023 года число подписчиков превышает 670 тысяч.

В 2017 году Лера стала участницей украинского шоу талантов X-Factor.

С 2018 года Лера начала выпускать авторский материал, клипы на её песни появляются на музыкальных каналах в России, Белоруссии и Украины, регулярно дает интервью крупным белорусским СМИ и участвует спикером в сфере видеоблогинга.

Даёт концертные туры, является приглашенным артистом музыкальных фестивалей, проводимых в Белоруссии, России и Украине.

В 2020 году накануне и после президентских выборов в Белоруссии поддержала мирные акции солидарности.

В 2022 году переехала в Польшу.

Творчество 

Её творчество регулярно освещается в белорусских и российских музыкальных медиа.

Дискография 
Альбомы
 «Музыка из кармана» (2020)
 «Привязанность» (2019)
 «YOLO» (2019)
Синглы

 «Месяц»

 «Добро пожаловать»
 «Весной»
 «Она горит»
 «До встречи»
 «Унеси»
 «Давай не будем»
 «Алиби»
 «JOHN»

Видеография

Награды 
 Победительница первого музыкального YouTube-шоу страны «Смелее» от Альфа-Банка.
 Jager Music Awards (2019) в номинации «Young Blood, People’s Choice, Беларусь».
 «Песня года в Беларуси» (2020) в номинации «Открытие года».

Примечания

Ссылки 
  // БЕЛСАТ NEWS. 29 июля 2020.

Певцы и певицы Белоруссии
Блогеры Белоруссии
Артисты